Kylie Ireland (Longmont, 26 de maio de 1970) é uma atriz pornográfica, cineasta, produtora, publicitária e apresentadora de web rádio americana.

Carreira 
Ireland nasceu em 26 de maio de 1970 em Longmont, Colorado, uma pequena comunidade fora de Denver. Ela cresceu como boa aluna no colégio até que seus pais se divorciaram quando ela tinha 13 anos. Aos 15 anos ela se tornou rebelde, passando a ter experiências com drogas, até que seu pai a mandou para morar com a mãe, que havia se casado novamente, em San Diego, Califórnia. Em San Diego, ela voltou a tirar boas notas, se formou no colegial, e começou a faculdade, se formando em jornalismo. Além de seus estudos de jornalismo, ela começou a dançar em clubes de striptease para ganhar algum dinheiro.

Ela afirma que escolheu seu nome artístico em homenagem a cantora australiana Kylie Minogue, pois gosta de sua música, e Ireland em referência a sua origem irlandesa. Ela entrou para a indústria de filmes pornográficos em 1994, através do fotógrafo de glamour Warren Tang. Seus primeiros filmes foram L'il Ms. Behaved, com Randy West, e Up & Cummers 10, com Jenna Jameson. Se mudou para Los Angeles após os seus primeiros cinco filmes, tendo realizado um total de 80 filmes em seu primeiro ano, antes de retornar ao Colorado por um curto período.

Prêmios 
 1993: Cutty Sark – Dance Performer of the Year
 1995: AVN Award – Best New Starlet
 1995: F.O.X.E. Awards – Vixen
 1996: F.O.X.E. Awards – Fan Favorite
 2002: Rocky Mtn Oyster – Hall da Fama
 2004: KSEX Radio – Best Radio Voice
 2005: AVN Award – Hall da Fama
 2005: KSEX Radio – Best Insight into the Adult Business
 2006: XRCO Awards – Hall da Fama
 2006: Adam Film World Guide – Most Outrageous Series; Twisted as Fuck (Diretora/Atriz)
 2006: Adam Film World Guide – Best Movie; Corruption (Produtora)
 2006: CAVR Awards – Scene of the Year (Corruption)
 2006: Beverly Hills Outlook – Film Producer of the Year; Corruption (Produtora)
 2006: Beverly Hills Outlook – Performance Artist of the Year; Corruption (Atriz)
 2007: AVN Award – Best Feature; Corruption (Produtora)
 2007: NightMoves – Triple Play Award (Dançarina/Atriz/Diretora)
 2007: NightMoves – Best Feature Production/Fan's Choice; Corruption (Produtora)
 2008: XRCO Awards – MILF of the Year
 2008: AVN Award – Best Supporting Actress (Film) - Layout
 2008: AVN Award – Best Oral Scene (Film) - Layout
 2008: AVN Award – Best DVD extras - Upload (Produtora)
 2008: AVN Award – Best Feature - Upload (Produtora/Designer de produção)
 2008: AVN Award – Best Supporting Actress (Film) - Layout
 2008: AVN Award – Best Oral Scene (Film) - Layout
 2009: NightMoves – Best All Girl Release/Editor's Choice - Violation of Kylie Ireland
 2010: Legends of Erotica – Hall da Fama
 2010: AVN Award – Best Feature; The 8th Day (Produtora/Designer de produção)

Ligações externas 

 
 Blog oficial
 
 Biografia no LukeIsBack.com

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas
Descendentes de irlandeses
Norte-americanos de ascendência irlandesa
Naturais de Longmont